Dimorfisme (geologia) 
 Biologia:
 Dimorfisme ecològic 
 Dimorfisme estacional 
 Dimorfisme fúngic 
 Dimorfisme generacional 
 Dimorfisme sexual 
 Dimorfisme sexual cerebral